Rheinaue steht für
 allgemein die Auwald-Gebiete und Flussauenlandschaften entlang des Rheins und seiner Nebenläufe

Rheinaue heißen folgende geographische Objekte:
 Rheinaue Bislich-Vahnum, Naturschutzgebiet bei Wesel
 Rheinaue (Bonn),  Freizeitpark in Bonn
 Dormagener Rheinaue in der Kölner Bucht
 Petersau, Flussaue bei Frankenthal 
 Rastatter Rheinaue, Naturschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Rheinaue Rietheim, Auenschutzgebiet «Chly Rhy» in Rietheim AG, Schweiz
 Rheinaue (Landschaftsschutzgebiet), LSG auf dem Gebiet der Stadt Karlsruhe in Baden-Württemberg
 Rheinaue Walsum, Naturschutzgebiet zwischen Dinslaken und Duisburg
 eine Flussaue bei Xanten, siehe Naturschutzgebiet Gut Grindt und Rheinaue

Rheinauen heißen folgende geographische Objekte:
 Inselrhein zwischen Mainz und Bingen
 Erholungszentrum Rheinauen, ein Freibad in Hohenems (Vorarlberg, Österreich)
 Verbandsgemeinde Rheinauen, vormals Verbandsgemeinde Waldsee, Rheinland-Pfalz
 Beobachtungsturm Chly Rhy Auen, Auenrenaturierung «Chly Rhy», Rietheim AG, Schweiz

Rhijnauwen (Altniederländisch) heißt folgendes geographisches Objekt:
 Huis oder Kasteel Rhijnauwen, ein Schloss am Ufer des Kromme Rijn (), in der niederländischen Gemeinde Bunnik (Provinz Utrecht).

Siehe auch:
 Rheinau
 Reinauer